

Зільс — високогірне озеро в кантоні Граубюнден
 Зільс-ім-Домлешг — громада в кантоні Граубюнден
 Зільс-ім-Енгадін/Сель — громада в кантоні Граубюнден